Horvátország
Hruševec falu Donja Stubica községben, Krapina-Zagorje megyében
Hruševec Kupljenski falu Zaprešić községben, Zágráb megyében
Hruševec Pušćanski falu Pušća községben, Zágráb megyében
Donji Hruševec falu Kravarsko községben, Zágráb megyében
Gornji Hruševec falu Kravarsko községben, Zágráb megyében

Szlovénia
Hruševec falu Šentjur községben, Savinjska régióban